MKI steht für:
 Mitsui Knowledge Industry, japanischer IT-Konzern, Teil von Mitsui Bussan
 Sukhoi Su-30MKI, indischer Lizenzbau der russischen Suchoi Su-30, schwerer Allwetter-Langstreckenabfangjäger mit Entenflügeln und Schubvektorsteuerung
 Flugplatz Obo-M'boki in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)

Mki steht für:
 Mki (Nigeria), Ort in dem Local Government Area Gboko, Benue, Nigeria

Mk I steht für:
 Mark I

mki steht für:
 Dhatki (ISO-639-3-Code), Varietät der indoarischen Makrosprache Rajasthani

Abkürzung